— посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима. Площадь посёлка составляет 78.71 км², население — 863 (1 февраля 2021), плотность населения — 11 чел./км². 

В Окуме расположена АЭС Фукусима I, мощностью 4,700 МВт (6 энергоблоков).
11 марта 2011 года на АЭС Фукусима I произошла авария. Жители населенного пункта эвакуированы. С 10 апреля 2019 приказ об эвакуации был отменён, но по состоянию на 2019 года «труднодоступная территория» по-прежнему занимает большую часть посёлка (приказ об эвакуации отменён только на юго-западе посёлка). Эстафета олимпийского огня летних Олимпийских игр 2021 пройдёт через посёлок Окума.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Фукусима региона Тохоку. С ним граничат город Тамура, посёлки Томиока, Намиэ, Футаба и село Каваути.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается пихта твёрдая, цветком — цветок груши грушелистной, птицей — чёрный коршун.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Фукусима